Šics oder Sics ist der Familienname folgender Personen:

 Andris Šics (* 1985), lettischer Rennrodler
 Guntis Sics, australischer Tontechniker und Tonmeister 
 Juris Šics (* 1983), lettischer Rennrodler